Topaz (1945), een serie filmopnamen uit 1945
Topaz (1969), een film uit 1969
Topaz (1972), en Popgroep uit 1972
Topaz (appel), een appelras
Topaz (boek), een boek van de Amerikaanse schrijver Leon Uris
Topaz (Californië), een plaats in de Amerikaanse staat Californië
Topaz (hop), een Australische hopvariëteit
Topaz (Marvel), een karakter uit de strips van Marvel Comics